XIX съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) / Коммунисти́ческой па́ртии Сове́тского Сою́за проходил с 5 по 14 октября 1952 года в зале заседаний Верховного Совета СССР в Москве.

Первый съезд партии после 13-летнего перерыва, вызванного Великой Отечественной войной. Численность ВКП(б) к этому времени составляла около 6 млн членов и около 900 тыс. кандидатов в члены. На съезде присутствовало 1359 делегатов, из них 1192 — с правом решающего голоса, и 167 — с совещательным голосом. Последний съезд, прошедший в период руководства партией И. В. Сталина.

На съезде присутствовали делегации компартий социалистических стран — Китая, которую возглавлял секретарь ЦК КПК Лю Шаоци, Польши, ГДР, Венгрии, Болгарии, Румынии, Чехословакии, Албании, КНДР, Вьетнама, Монголии, а также делегации компартий из капиталистических стран. Однако на съезд не была допущена делегация Союза коммунистов Югославии.

Съезд принял новый Устав, в котором содержались решения о переименовании ВКП(б) в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС), упразднении Политбюро и Оргбюро ЦК, создании Президиума ЦК КПСС в расширенном составе и об отмене института Всесоюзных партконференций.

Предыстория 
Как следует из выступления Жданова на пленуме ЦК ВКП(б) в начале 1947 года, созыв XIX съезда ВКП(б) предстоял на конец того же 1947 года, или же на 1948 год.

Повестка дня 
Съезд открыл вступительным словом В. М. Молотов. Была почтена память умерших Щербакова, Калинина, Жданова.
 Отчётный доклад ЦК ВКП(б) (докладчик — член Политбюро ЦК ВКП (б) Г. М. Маленков).
 Отчётный доклад Центральной ревизионной комиссии ВКП (б) (докладчик — председатель Центральной ревизионной комиссии ВКП (б) П. Г. Москатов).
 Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1951—1955 годы (докладчик — Председатель Госплана СССР М. З. Сабуров)
 Изменения в Уставе ВКП(б) (докладчик — член Политбюро ЦК ВКП (б) Н. С. Хрущёв). Партия была переименована в КПСС, Политбюро ЦК ВКП (б) было упразднено и вместо него образован Президиум ЦК КПСС. Формирование Президиума ЦК КПСС произошло на Пленуме ЦК КПСС 16 октября 1952 года, через два дня после официального закрытия съезда.
 Выборы центральных органов партии.
 Выступление члена Президиума ЦК КПСС, руководителя программы создания ядерного оружия Л. П. Берия по внешнеполитической обстановке, в котором было заявлено о приверженности СССР к мирному сосуществованию, несмотря на угрозы ядерного удара по СССР со стороны руководства капиталистических стран, а в адрес руководства США было высказано предупреждение о недопустимости проводимой политики ядерного шантажа.
 14 октября 1952 года на съезде выступил с речью Иосиф Сталин, это было его последнее публичное выступление на съезде. После этого он выступил на пленуме ЦК КПСС через два дня после закрытия съезда.

Решения Съезда

На Съезде избраны 
 Центральный Комитет: 125 членов, 111 кандидатов в члены ЦК.
 Центральная ревизионная комиссия: 37 членов.

Основной итог Съезда 
 ВКП(б) переименована в КПСС.
 Внесены изменения в Устав партии: упразднялось Политбюро ЦК, создавался Президиум ЦК из 25 человек.
 Утверждены Директивы пятилетнего плана развития СССР на 1951—1955 годы.

См. также 
 Список членов ЦК КПСС, избранных XIX съездом партии

Примечания

Ссылки 
 XIX съезд КПСС
 
 «Справочник по истории КПСС и Советского Союза 1898—1965»
 Документы и материалы XIX съезда ВКП(б)-КПСС
 Речь И. В. Сталина на съезде — кинохроника.

 19
1952 год в Москве
Экономика СССР
Октябрь 1952 года